Wochenkarte ist:

 eine Zeitkarte für den öffentlichen Nahverkehr
 ein Kurzfilm von Florianphilipp Gaull, siehe Wochenkarte_(Film),